

Patronyme 

 Arch Whiting (1936-2007), acteur américain ;
 Charlie Whiting (1952-2019), personnalité britannique de la Formule 1 ;
 Graham Whiting (1946-), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Leonard Whiting (1950-), acteur britannique ;
 Lucien Whiting Powell (1846-1930), peintre américain ;
 Margaret Whiting (1924-2011), chanteuse américaine ;
 Pole Whiting (1946-), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Richard A. Whiting (1891-1938), compositeur américain ;
 Ryan Whiting (1986-), athlète américain ;
 William F. Whiting (1864-1936), homme politique américain.

Toponyme

Canada 
 Whiting, cours d'eau de Colombie-Britannique et d'Alaska

États-Unis 
 Whiting, ville de l'aire urbaine de Chicago ;
 Whiting, ville située au Kansas ;
 Whiting, ville de l'Iowa ;
 Whiting (Maine) ;
 Whiting (Vermont) ;
 Whiting Key, île de l'archipel des Keys.

Paronyme 

 Withings, société française d'objets connectés.

Voir aussi